La Copa de Alemania 1985-86 fue la 43.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 64 equipos.

El FC Bayern Munich venció al VfB Stuttgart en la final jugada en el Estadio Olímpico de Berlín para ganar su octava copa nacional.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1986
Fútbol en 1985
Fútbol en 1986
Alemania en 1985
Alemania en 1986
Bayern de Múnich